48-ото Световно първенство по биатлон се провежда в Осло, Холменколен от 3 до 13 март 2016.

Провеждат се 11 старта общо: спринт, преследване, индивидуално, масов старт и щафета за мъже и жени, и смесена щафета.

Класиране по медали

Най-добри биатлонисти 
Всички биатлонисти с 2 или повече медала

Медали по дисциплини

Мъже

Мъжка индивидуална дисциплина

Мъжки спринт

Мъжко преследване

Мъжки масов старт

Мъжка щафета

Жени

Дамска индивидуална дисциплина

Дамски спринт

Дамско преследване

Дамски масов старт

Дамска щафета

Източници 

Световно първенство по биатлон
Спорт в Осло